L'appellation Villa Torlonia désigne plusieurs bâtiments :
 Villa Torlonia (Rome)
 Villa Torlonia (Frascati)